Cleanet d'Atenes, polític atenenc
 Cleanet (Claeanetus, Kleaínetos, Κλεαίνετος) fou un poeta tràgic grec.